Alberto Rabagliati (1906-1974), chanteur et acteur italien
 Andrea Rabagliati (1843-1930), médecin et auteur de livres sur les pratiques diététiques.
 Michel Rabagliati (1961-), auteur québécois de bande dessinée